Poggio puede referirse a:

La palabra italiana derivada del latín podium (que da en francés puy y en castellano "podio" y "poyo"), muy utilizada como topónimo.

Topónimos

En Ushuaia
Poggio Juan Pablo
Poggio Nipo

En Italia
Poggio a Caiano
Poggio Mirteto
Poggio Moiano
Poggio Bracciolini
Poggio Catino
Poggio Bustone
Poggio Renatico
Poggio Sannita
Poggio Rusco
Poggio Imperiale
Poggio Picenze
Poggio Berni
Poggio San Vicino
Poggio San Lorenzo
Poggio San Marcello
Poggio de Marciana
Poggio de Marciana

En Francia
 Poggio-Mezzana
 Poggio-Marinaccio

Montes
 Monte Poggio
 Poggio delle Ignude

Apellido
 Gian Francesco Poggio Bracciolini, humanista del Renacimiento.
 Febo di Poggio, modelo de Miguel Ángel.
 Giovanni Poggio, cardenal del siglo XVI.
 Giovanni Poggio (el hombre sin brazos), militar italiano del siglo XIX.
 Aleksander Viktorovič Poggio o Alessandro di Vittorio Poggio, decembrista ruso.
 Lidia Poggio, bioquímico argentino.
 Tomaso Poggio, físico italo-estadounidense, profesor del MIT.
 Carla Del Poggio, actriz italiana.
 Massimo Poggio, actor italiano.

Otros
Diócesis de Sabina-Poggio Mirteto, sufragánea de la diócesis de Roma.
Villa de Poggio a Caiano o Villa Medicea.
Villa de Poggio Imperiale
Villa de Poggio Reale
Poggioreale
Villa de Poggioreale
Poggiomarino
Castelpoggio

Notas